Portugalete puede referirse a:

 Portugalete, municipio de España;
 Club Portugalete, institución deportiva de Portugalete, España;
 Estación de Portugalete, estación subterránea del Metro Bilbao;
 Portugalete, localidad de la Argentina.